Gesloten tijdachtige kromme, een begrip uit de relativiteitstheorie
 Cricket Touring Club, vooral Cricket Touring Club de Flamingo's, een Nederlandse cricketclub
 Centre for Terrorism and Counterterrorism, een Nederlands universitair centrum voor onderzoek naar terrorisme
 Counterterrorism Center, een onderdeel van de Amerikaanse CIA
 Capital Transit Co., een voormalig openbaar vervoerbedrijf in Washington D.C.
 Columbus Transit Company, een voormalig openbaarvervoersbedrijf in Columbus, in de Amerikaanse staat Ohio
 CTC-methode, om zwarte thee te maken
 Ceteco, een voormalige handelsonderneming (Engels: Curaçao Trading Company)
 Centrale Verkeersleiding (Centralized Traffic Control) in het openbaar vervoer
 CTC (televisiezender), een Russische commerciële televisiezender
 Cardiothoracale chirurgie, een afdeling van het hart- en vaatcentrum van ziekenhuizen